Ейнджъл Коулби () е британска актриса, станала популярна с участието си в английския сериал на BBC „Приключенията на Мерлин“ (Merlin) в ролята на Гуен (бъдещата кралица Гуиневир). Родена е на 30 август 1980 г. в Лондон, Англия и е завършила актьорско майсторство в престижния университет „Кралица Маргарита“ край Единбург, Шотландия. Кариерата и започва с театрални участия. Участвала е в над двадесет телевизионни сериала, сред които The Visit, Talk to me, Conviction, As if, Hustle и др.

Източници

Външни препратки 

 Официален фен-сайт 
 
 Ейнджъл Коулби в Hellomagazine

 Видео
 Интервю на Ейнджъл за ролята и в „Приключенията на Мерлин“, YouTube, качен на 10.02.2010 г.
 Ейнджъл Коулби като Пипа в Manchild, YouTube, качен на 22.10.2009 г.

Английски актьори и актриси
Родени в Лондон